Adresa může mít tyto významy:

 poštovní adresa, Poštovní doručovací adresa nebo také adresní místo – používána poštou nebo pro případ osobní návštěvy objektu
 adresa (informatika) – adresa prvku v informatice
 Síťová adresa
 IP adresa – adresa síťového zařízení v IP síti (internet), složená z čísel a teček
 Global Title – adresa používaný protokolem Signalling Connection Control Part (SCCP) z rodiny protokolů SS7 používané v telekomunikačních sítích
 kód signalizačního bodu – adresa signalizačního bodu používaná protokolem Message Transfer Part level 3 (MTP-3) v síti SS7
 URL adresa – adresa zdroje na internetu, zejména adresa webové stránky
 E-mailová adresa – označení schránky e-mailu (elektronické pošty)

Externí odkazy